Šattuara ist der Name folgender Personen:

 Šattuara I., König von Mittani, 1320–1300 v. Chr.
 Šattuara II., König von Mittani, 1280–1267 v. Chr.

Siehe auch:
 Šuttarna